Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки були змушені знятися під час фінального матчу проти пари Лорі Макніл і Аранча Санчес Вікаріо за рахунку 6–4, 4–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Family Circle Cup 1994 Doubles Draw

Charleston Open
Тур WTA 1994